Aachursprung steht für:

 Aachursprung, offizieller Ursprung der Deggenhauser Aach am oder beim Zusammenfluss des Muttergottesgraben und des Bachs durch den Tobel bei Echbeck, Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Aachursprung, offizieller Ursprung der Zwiefalter Aach in der Wimsener Höhle oder Friedrichshöhle bei Wimsen, Stadt Hayingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Aachtopf
 Achursprung